Мейстарадейлдин 1965 () — 23-й сезон чемпионата Фарерских островов по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Фарерских островов на rsssf.com

1968
Фарерские острова
1965 год на Фарерских островах